Птолемей VII Неос Филопатор () — второй сын Птолемея VI Филометора и Клеопатры II, правивший несколько месяцев как соправитель своего отца, а после его смерти номинально стал единственным правителем, при регентстве матери. Когда она заключила союз с Птолемеем VIII Евергетом II Фисконом, он был убит в день их свадьбы.

Существует путаница относительно его нумерации и Фискона — иногда их меняют местами.

Имя

Примечания

Литература 
 Птолемей VII Неос Филопатор

Династия Птолемеев
Умершие в 145 году до н. э.
Монархи, убитые во II веке до н. э.
Правители Африки II века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Египетские цари